Nebraska – stan w środkowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych
Gminy w USA:
 Nebraska (ang. Nebraska Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Livingston
 Nebraska (ang. Nebraska Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Page

Inne:
 Nebraska – album Bruce’a Springsteena
 Nebraska − amerykański komediodramat z elementami filmu przygodowego